Karu (Tõrva), een plaats in Estland, gemeente Tõrva
 Käru (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Käru (Lääneranna), een plaats in Estland, gemeente Lääneranna
 Käru (rivier), een rivier in Estland
 Käru (Türi), een plaats in Estland, gemeente Türi
 Käru (Väike-Maarja), een plaats in Estland, gemeente Väike-Maarja
 Karü, een historisch Duits merk van motorfietsen